Борис Александрович Соколов:
 Соколов, Борис Александрович (1920—2019) — советский оператор и кинодокументалист.
 Соколов, Борис Александрович (род. 1923) — доктор наук, профессор, руководитель научно-технического центра РКК «Энергия» имени С. П. Королёва.
 Соколов, Борис Александрович (1930—2004) — учёный, член-корреспондент РАН.